
Termin -{HTR}- ima više značenja.

 Receptor koagulacionog faktora II je receptor koagulacionog faktora II.
 Harvardski teološki pregled () je teološki žurnal.
 RNK komponenta telomeraze, protein